Баска́к — представитель монгольского хана в завоёванных землях, сборщик налогов (пристав).

С тюркским термином «баскак» связаны и, вероятно, тождественны ему монгольский даругачи (даруга) и персидский шихнэ.

Этимология. Баскак/даругачи 
Глагол bas- имеет значения: 1. давить; 2. ставить (печать); 3. подавлять, преодолевать; 4. нападать + аффикс действующего лица -qaq. По И. Н. Берёзину, и баскак и даруга имеют одно и то же значение — давитель (на печать). Аналогичного мнения придерживался П. Пеллио: баскак — калька с монгольского, означает «чиновник, ставивший печать на документы». А. А. Семёнов на основе сообщения Джувейни о баскаках Бухары считал, что значение термина — «охранитель», «опекун», «ханский наместник», и предполагал появление баскаков в домонгольское время.

Баскачество на Руси 
Термин «баскак» в ярлыках золотоордынских ханов не употреблялся (единственный случай — ярлык Менгу-Тимура от 1267 г.), чиновника с его функциями называли «даруга» («дорога» в ярлыках Тюляка, Тайдулы). И. И. Срезневский, ссылаясь на Плано Карпини, говорит, что баскаками назывались начальники Монгольские в завоеванных землях.

На Руси баскачество сформировалось в 1250—1260-х годах. В каждое княжество назначался особый баскак. «Великий баскак» имел резиденцию во Владимире. Баскаки контролировали местные власти, в XIII—XIV веках собирали с русских земель дань Золотой Орде. Также баскаки вели учёт населения в завоёванных землях. В распоряжении баскаков могли быть большие вооружённые отряды для обеспечения своевременного сбора дани.

В 1262 году восстания против уплаты дани были в Суздале, Ярославле и Ростове. В 1327 году произошло Тверское восстание. Впоследствии баскаки превратились в послов Золотой Орды. В русских документах XIV века (грамотах митрополитов Киевских и всея Руси) баскаки перечисляются вместе с другими представителями княжеской администрации, о них говорится как о своих, что дает возможность предполагать, что князья постепенно отнимали функции монгольских чиновников и передавали их в ведение своих подчиненных.

На Кавказе 
Монгольского наместника в Иране и на Кавказе Аргун-ака армянский летописец Степанос Орбелян называет «баскаком и визирем».

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Средние века
Монгольская империя
Монголо-татарское иго
Политика Золотой Орды